Кук — гора в Украинских Карпатах, в юго-восточной части массива Полонина Боржава.

Расположена на границе Иршавского и Межгорского районов Закарпатской области, юго-западнее пгт Межгорье.

Высота горы — 1361 м.

Гора Кук до высоты 1200—1250 м покрыта буковыми лесами с редкими деревьями ели и пихты, выше — горные полонины с черничником.

Главный массив горы простирается с юга на север (частично на северо-запад) до соседней горы — Полонина Кук (1190 м). Южные отроги горы переходят в хребет под названием Толяный. Юго-восточные отроги простираются в направлении хребта Паленый Грунь. Северо-восточные склоны вершины очень крутые и труднопроходимые.

Кук является популярным объектом туризма. Через гору проходит пешеходный маршрут «Вершинами Боржавы», который начинается в пгт Воловце и ведет к пгт Межгорье или села Броньки.

 Кук — одна из ближайших к пгт Межгорье, вершин Боржавского массива.
 Южнее горы расположен Ричанский зоологический заказник.

Источники 
 

Карпаты
Горные вершины Украинских Карпат
Украинские Карпаты
Горы Украины